Эпро́н:
 Эпрон — коммуна во Франции.
 «Эпрон» — художественная программа, представленная в 1933 году советским цирковым режиссёром Арнольдом.
 «Эпрон» — спасательное судно Черноморского флота ВМФ России.

ЭПРОН:
 Экспедиция подводных работ особого назначения — государственная организация в СССР, занимавшаяся подъёмом судов и подводных лодок. Создана в 1923 году, в 1942 году преобразована в Аварийно-спасательную службу (АСС) ВМФ СССР.
  «ЭПРОН» — российское государственное предприятие, выполняющее водолазные работы на объектах атомной энергетики. Создано в 1994 году, входит в состав ГК «Росатом».
 «ЭПРОН» — советский художественный фильм 1935 года.

Примечания